Bosznia-Hercegovina
 Duboka, a Vrbanja bal oldali mellékvize
 Duboka, a Vrbas mellékvize

 Horvátország
Duboka, település Čaglin községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Duboka, település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Duboka, település Komiža községben, Split-Dalmácia megyében

 Koszovó
 Duboka, település Leposavić koözségben, a Kosovksa Mitrovicai körzetben 

 Szerbia
 Duboka, település Jagodina községben, a Pomoravai körzetben
 Duboka, település Kučevo községben, a Braničevói körzetben